Montmirail (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Montmirail (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary

Zobacz też: 
 bitwa pod Montmirail (nad Marną)
 Godfryd Amaury de Malefète hrabia de Montmirail, d'Apremont i de Papincourt – postać fikcyjna z serii filmów Jean-Marie Poiré'a: Goście, goście, Goście, goście II: Korytarze czasu i Goście, goście III: Rewolucja; w jego rolę wcielił się Jean Reno